International Working Test 2001 (IWT 2001) byl X. ročník mezinárodní soutěže retrieverů ve working testech, který se konal 6. a 7. července 2001 ve Francii v Poigny-la-Forêt. Pořadatelem soutěže byl Retriever Club de France (RCF) ve spolupráci s Association des Dresseurs Professionnels (ADP).

Soutěže se zúčastnilo 29 týmů (17 národních týmů, 12 národních free týmů) ze 6 zemí. Vítězem se stal národní tým z Rakouska (30) před free týmy ze Švýcarska (17) a Německa (7).
Individuální soutěž vyhrála Verena Ommerli ze Švýcarska se psem Conneywarren Spike před Francescou Navratil ze Švýcarska se psem Agar di Casa Paraporti a Reném Cuyvers z Belgie s fenou Unga From Narrow Garden.

Rozhodčími byli  John Birkett,  Pete Castleman,  Rupert Hill,  Sam Seal,  Alan Thornton.

Přihlášené týmy 
Před zahájením zrušily start národní tým Švýcarska (startovní číslo 15 - Daniel Marx).

Konečné hodnocení

Týmová soutěž 
Složení prvních čtyřech týmů.

Výsledková listina týmové soutěže.

Průběžné výsledky

Individuální soutěž 
Výsledková listina individuální soutěž.

Odkazy

Reference

Související články 
 Working testy retrieverů

Externí odkazy 
 Fédération Cynologique Internationale – oficiální stránky , , , 
 Retriever Club de France – oficiální stránky 

International Working Test
Psí sporty ve Francii
Sportovní události ve Francii
Psí sporty v roce 2001
Sport ve Francii v roce 2001